Johann Riese ist der Name folgender Personen:

* Johann August Otto Riese (1850–1939), deutscher Baumeister
 Johann Karl Friedrich Riese (1759–1834), deutscher Bildhauer und Porzellankünstler